Анастас Ставрев Спространов е български офицер и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Анастас Спространов е роден през 1878 година в Охрид, тогава в Османската империя. Произлиза от известната фамилия Спространови. В 1898 година завършва с тринадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Занимава се с учителство и същевременно е деец на ВМОРО. След това завършва школа за запасни офицери в София. След Младотурската революция от юли 1908 година се завръща в Охрид и създава местното Юнашко дружество. През войните за национално обединение достига до чин капитан, като е награден с три ордена „За храброст“. Ранен е тежко и умира от усложнения на 3 март 1938 година в София.

Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български революционери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Спространови
Починали в София
Дейци на Гимнастическо дружество Юнак
Български капитани
Тринадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Носители на орден „За заслуга“
Носители на орден „За военна заслуга“
Български имигранти от Македония в София